Viana do Castelo pode ser:

 Viana do Castelo - cidade portuguesa
 Distrito de Viana do Castelo - distrito português sediado na cidade anterior.
 Diocese de Viana do Castelo - uma diocese portuguesa.
 Classe Viana do Castelo - uma classe de navio-patrulha.
 NRP Viana do Castelo é o primeiro navio desta classe;

Desambiguação